Џема Чен (; Лондон, 29. новембар 1982) британска је глумица и манекнека.

Филмографија

Филм

Телевизија

Позориште

Референце

Спољашње везе

 
 Џема Чен на сајту -{Rotten Tomatoes}-

Рођени 1982.
Биографије живих особа
Енглеске глумице
Енглеске манекенке
Британске глумице
Британске манекенке